Джебейль () — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.
Административный центр района — город Джебейль.

География 
Район расположен в западной части Ливана и занимает площадь 380 км². На севере граничит с районом Батрун, на юге — с районом Кесерван, на востоке — с районом Баальбек, на западе омывается водами Средиземного моря.

На востоке Джебейля расположен водопад Баатара.

Муниципалитеты 
Административно район разделён на 35 муниципалитетов.

Примечания 

Районы Ливана